Татья́на Никола́евна Книпо́вич (27 мая 1896, с. Лыкошино Новгородской губ. — июнь 1975, Ленинград) — советский -, , эпиграфист, доктор исторических наук (1939), профессор ЛГУ.

Биография 
Родилась 27 мая 1896 г. в семье ученого-зоолога и океанолога, почетного академика Николая Михайловича Книповича (1862—1939). Семья Книповичей была близка к социал-демократическим большевистским кругам: сестра отца Лидия Михайловна Книпович («Дяденька») была активным членом РСДРП(б), поддерживала партийные и дружеские отношения с В.И Лениным, М. И. Ульяновой и Н. К. Крупской. В.И Ленин гостил у Н. М. Книповича. По стопам тети пошел брат Татьяны Борис («товарищ Борис»), также ставший членом партии.

Татьяна Николаевна окончила частные гимназии Э. П. Шаффе и М. Д. Могилянской, затем коммерческое училище П. А. Германа (с золотой медалью). Была слушательницей Высших женских курсов, поступила в Петроградский университет на исторический факультет. Специализировалась на истории и искусстве античности. Её учителями были О. Ф. Вальдгауер, А. А. Васильев, Ф. Ф. Зелинский, М. П. Максимова, М. И. Ростовцев. В 1918—1920 годах работала в библиотеке Академии Наук.

В 1920 г. окончила университет и начала работать регистратором в ГАИМК. Сначала была членом Южно-русской комиссии, потом перешла в Разряд Греко-римского искусства на должность научного сотрудника. В 1920—1921 годах преподавала историю и латынь в Первой Советской школе 2-го городского района. С 1924 года была помощником хранителя, затем заведующей эллинской секцией Эллино-Скифского отделения Государственного Эрмитажа. С 1926 года преподавала в Ленинградском университете сначала в должности приват-доцента, затем доцента, с 1940 года — профессора кафедры археологии истфака ЛГУ. Читала курсы «Прикладное искусство в греческих колониях северного побережья Чёрного моря», «Прикладное искусство позднего эллинистического периода». В 1938 году ей была присвоена степень кандидата наук, а в 1939 — доктора исторических наук по совокупности научных работ.

Во время войны была эвакуирована в Ташкент, принимала участие в археологических раскопках в районе строительства Фархадской ГЭС в Узбекистане. С 1948 года возглавляла Ленинградский отряд Ольвийской археологической экспедиции, занимавшийся раскопками Березани, Ольвии, боспорских городов, городищ и поселений на нижнем Дону.

Семья 
Отец Николай Михайлович Книпович (1862—1939), русский советский зоолог, океанолог, ихтиолог.

Тетя, сестра отца, Лидия Михайловна Книпович (1856—1920), член РСДРП(б).

 Брат Сергей
 Брат Борис Николаевич Книпович («товарищ Борис», 1880—1924) — экономист и статистик, социал-демократ.
 Сестра Юлия

Научная деятельность 
Первым направлением научной работы стало исследование проблемы ориентализации императорской власти в Риме в III—IV вв. до н. э., взаимодействия её римских и восточных элементов. Основной вывод этих штудий: элементы оформившегося ко времени правления Диоклетиана политического строя существовали в Риме задолго до IV в. до н. э. Относительно эпохи, предшествующей правлению Диоклетиана, Книпович считала, что на представления о власти римского императора серьёзно повлияли восточные теории о монархах, как наместниках бога Солнца, в частности, культ Митры в Риме.

Второе направление научной деятельности было связано с археологическими и эпиграфическими материалами Северного Причерноморья. Работала с греческой керамикой и стеклом из Ольвии и Пантикапея. Впервые изучила группу краснолаковой керамики и выработала основу для её датировки. Работы Книпович позволили по-новому взглянуть на процесс колонизации Причерноморья, контакты греков и варваров в этом регионе. В 60-е годы занималась античной эпиграфикой, участвовала в подготовке «Корпуса боспорских надписей» (1965), «Надписей Ольвии (1917—1965)» (1968).

Основные работы 
 Три вазы стиля Вурва в Эрмитаже // Известия РАИМК. 1922. Т. 2. С. 165—176.
 Греко-персидские резные камни Эрмитажа // Сборник Гос. Эрмитажа. Вып. 3. 1925.
 К вопросу о торговых сношениях греков с областью р. Танаиса в VII—V вв. до н. э. // ГАИМК. М.; Л., 1934.
 Танаис. Историко-археологическое исследование. Л., 1949.
 Перистильный двор первых веков н. э. на территории римской цитадели в Ольвии (из работ Ольвийской экспедиции 1951 г.) // ВДИ. 1953. № 1. С. 183—188.
 Население Ольвии в VI—I вв. до н. э. по данным эпиграфических источников // МИА. № 50. 1956. С. 119—154.
 Два фрагмента мраморных плит с греческими надписями из Ольвии // КСИА. Вып. 95. 1963. С. 13—19.
 К вопросу о датировке ольвийского декрета в честь Протогена // ВДИ. 1966. № 2. С. 142—149.
 Греческое лапидарное письмо в памятниках Ольвии // НЭ. Т. VI. М., 1966. С. 3—30.
 Неизданные надписи из раскопок Ольвии // КСИА. Вып. 109. М., 1967. С. 27—30.

Награды 
 Орден Ленина (1953 г.)

Примечания

Литература 
 Капошина С. И. К семидесятилетию Т. Н. Книпович // Советская археология.1967. № 4. С. 189—190.
 Рубанов С., Усыскин Г. Под псевдонимом «Дяденька». Документальная повесть о Л. Книпович. М.: Изд-во политической литературы, 1981.
 Щеглов А. Н. Татьяна Николаевна Книпович [1896-1975] // Советская археология. 1977. № 1. С. 322.

Ссылки 
 Книпович Татьяна Николаевна  (сост. А. А. Амосова, И. Л. Тихонов) // Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв. СПб., 2012—2020.
 Биографический очерк 

Эпиграфисты
Женщины-археологи
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Женщины-антиковеды